Гриф — міфологічна істота
 Гриф — деталь музичного інструмента
 Гриф документа
 Гриф — шляхетський герб
 Гриф (Aegipius) — рід хижих птахів, єдиним представником якого є гриф чорний (Aegypius monachus)
 Гриф — металева вісь з накінечною різьбою задля закріплення ваги у штанзі

Див. також 
 Грифові (Aegypiinae) — підродина птахів, що включає рід грифів (Aegypius)
 Американські грифи (Cathartidae) — родина птахів
 Гриф чорний (монета) — пам'ятна монета НБУ